Siennica est le nom :

Toponymie

dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Siennica, dans le powiat de Mińsk
 du village de Siennica, chef-lieu de cette gmina
 du village de Siennica, dans le powiat de Nowy Dwór Mazowiecki